Lino de Giuli est un peintre et plasticien abstrait français né à Saint-Maur-des-Fossés le .

Son travail se range au sein de l'abstraction géométrique.

Biographie

Parcours 
Il entre à l'École des Beaux-arts de Paris en 1969, où il travaille dans l'atelier de Marcel Gili.

En 1975 il effectue plusieurs longs séjours en Italie, étudie les primitifs italiens et les chefs-d’œuvre de la Renaissance et se fixe ensuite à Rome.

En 1979 il entame un tour de France d'une dizaine d'années.

Il rompt alors avec la figuration.

Il se fixe dans le Val-d'Oise en 1985 après l'attribution d'un atelier par le Ministère de la culture et de la communication.

En 2006, puis en 2008, il installe ses totems puis ses Lanternes-éoliennes dans le parc du Futuroscope de Poitiers.

En 2009, il installe des bannières dans la Crypte Notre-Dame Sous-Terre de la cathédrale de Chartres. Sa peinture est qualifiée de « peinture pure ».

Sur son installation in situ Exocet :
 (Maurice Coyaud, Sous la banquise, Maurice Nadeau, 2006).

Avec le collectif Carrément ou avec Réalités nouvelles il expose avec les artistes de l'abstraction géométrique et de l'art concret du moment à Paris, en Espagne, en Italie et en Allemagne.

Expositions

Expositions personnelles 
 1996 : Musée A.G. Poulain, Vernon, Eure
 1998 : Bourse du commerce, Paris
 2000 : Espace Michel Berger, Sannois, Val d'Oise
 2001 : Viaduc des arts, Paris 
 2003 : Galerie La Colombe poignardée, Montjavoult, Oise
 2004 : Le Moulin des Millonets, Vienne-en-Arthies, Val d'Oise
 2005 : Théâtre Roger Barat, Herblay, Val d'Oise
 2006 : « Fronton », Maatgallery, Paris 
 2006 : « Au zéro des formes », Espace Roger Ikor, La Frette-sur-Seine, Val d'Oise
 2006 : « Une partie de campagne », Moulin des Millonets, Vienne-en-Arthies, Val d'Oise
 2006 : Galerie À propos d'art, Argenteuil, Val d'Oise
 2007 : Espace 7 parnassiens, Paris 
 2007 : Galerie Pierre Michel D., Paris 
 2007 : Le Monarque, Gisors, Eure
 2007 : Galerie d'art de la ville, Créteil, Val-de-Marne
 2008 : Galerie Au tour du feu, Paris 
 2008 : Journées européennes du patrimoine (kakémonos), Église Notre-Dame, Vétheuil, Val d'Oise
 2009 : « Sur la ligne », Chapelle Saint-Jacques, Mantes-la-Jolie, Yvelines
 2009 : Festival de Pâques (kakémonos), Crypte Notre-Dame Sous-Terre, Cathédrale de Chartres, Chartres, Eure-et-Loir
 2009 : « Kakémonos », Église Saint-Caprais, « Grisy Code », Grisy-les-Plâtres, Val d'Oise
 2009 : « Dialogue avec Saint Pierre » (kakémonos), Journées Ravel dans l'Église Saint-Pierre, Montfort-l'Amaury, Yvelines
 2010 : « Influx », galerie Pierre Michel D., Paris 
 2012 : « Atelier portes ouvertes » (avec le peintre Michel Clolus et le conteur Tsvika), Moulin des Millonets, Vienne-en-Arthies, Val d'Oise
 2013 : « Histoires de peintures » (avec les meubles en carton de Sylvie Ursulet), Espace Roger Ikor, La Frette-sur-Seine, Val d'Oise
 2013 : Exposition de kakémonos en façade, « La Couleur au jardin : le rouge & le noir », manifestation « Plantes, plaisirs, passions : jardiner durablement », Château de La Roche-Guyon, Val d'Oise
 2014 : « Sous la banquise », travaux récents (78 œuvres dans 5 salles des Communs du Château), Château de La Roche-Guyon, Val d'Oise
 2016 : Le Presse papier (en liaison avec la lecture et la signature du livre En regard, sur Lino de Giuli), Argenteuil, Val d'Oise
 2017 : « Formes silencieuses », galerie Marie-Robin, Paris 
 2017 : « Arts en voûtes », chapelle du Prieuré, Saint-Martin-la-Garenne, Yvelines
 2018 : « L'Art construit de Lino de Giuli et les sculptures de Fabrice Gilod en hommage à l'architecte Claude-Nicolas Ledoux », galerie Marie-Robin, Paris 
 2019 : La Nouvelle réserve, Limay, Yvelines
 2019 : « Lignes et courbes » (avec Michel Clolus et Nathalie Lebeau), Le Hangar des arts, Magny-en-Vexin
 2019 : « Interstices, Peintures récentes », Galerie Pierre Michel D., Paris

Installations in situ 
 1997 : Installation, parc du château, Gisors, Eure
 2004 : « Éole », Moulin des Millonets, Vienne-en-Arthies, Val d'Oise
 2004 : « Surface », installation flottante sur la rivière la Risle, Mois de l’art contemporain, Pont-Audemer, Eure
 2004 : Installation aérienne « Ornithos capella » dans le bois d’Arthieul, parc Aventure Land, Magny-en-Vexin, Val d'Oise
 2005 : Installation aérienne « Exocet » dans l’allée de tilleuls du quai de Seine, La Frette-sur-Seine, Val d'Oise
 2006 : Installation « Fronton », Maatgallery, Paris 
 2006 : Installation scénographique « Horizons », les JARTdins de Montagny, Montagny-en-Vexin, Oise
 2006 : Installation « Totems et folies », parc du Futuroscope, Jaunay-Clan, Poitiers, Vienne
 2007 : Installation scénographique « Exit », les JARTdins de Montagny, Montagny-en-Vexin, Oise
 2007 : Installation scénographique « Cube », circuit d'art actuel « Grisy Code », Grisy-les-Plâtres, Val d'Oise
 2008 : Installation « Lanternes - Éoliennes », parc du Futuroscope, Jaunay-Clan, Poitiers, Vienne
 2009 : Installation « Au travers », centre commercial des 3 Fontaines, Cergy-Pontoise, Val d'Oise
 2010 : Installation « TYF », Salon du Prêt-à-porter, Parc des expositions de la porte de Versailles, Paris
 2010 : « Expiano », piano Érard peint et chants d'oiseaux, Église de Saint-Clair-sur-Epte, Val d'Oise
 2010 : Installation « Pass », « Promenade dans l'art d'aujourd'hui », Auvers-sur-Oise, Val d'Oise
 2010 : Installation « CA SO4 2H20 », circuit d'art actuel « Grisy Code », Grisy-les-Plâtres, Val d'Oise
 2011 : Installation « Paroles d'artistes », « Promenade dans l'art d'aujourd'hui », Auvers-sur-Oise, Val d'Oise
 2011 : Installation « Albero precioso », installation de fils tendus et sonores, maison du Parc naturel régional du Vexin français, Théméricourt, Val d'Oise
 2011 : Installation « L'Installa'contée », le pré du Moulin, Vienne-en-Arthies, Val d'Oise
 2012 : Installation « Pyramidis » devant l'Église Saint-Caprais, « Grisy Code », Grisy-les-Plâtres, Val d'Oise
 2013 : Installation au centre commercial des 3 Fontaines, commande en avant première et installation au circuit d'art actuel « Grisy Code », Cergy-Pontoise / Grisy-les-Plâtres, Val d'Oise
 2013 : Installation (avec le tisserand François Vieillard), « Oksébô », « Les Duos #4 », Château de La Roche-Guyon, Val d'Oise
 2016 : Installation devant l'Église Saint-Caprais, « Grisy Code », Grisy-les-Plâtres, Val d'Oise

Commande 
 2010 Sculptures métalliques « Alixan », collection particulière, Drôme

Bibliographie 
 Alain Marc, En regard, sur Lino de Giuli, poèmes & photographies de peintures et installations de l'artiste, Éditions Dumerchez, 2014 - livres  et exemplaires de tête

Références

Liens externes 

 Dossier de presse Lino de Giuli (exposition de La Frette-sur-Seine (2013) 
 Communiqué de presse de l'exposition au Château de La Roche-Guyon (2014) 
 Vidéo La parole est au silence du peintre au travail

Peintre abstrait français
Plasticien français contemporain
Naissance en avril 1951
Naissance à Saint-Maur-des-Fossés
Naissance dans le département de la Seine